Гальчино — название населённых пунктов:

Россия 
 Гальчино — деревня в Домодедовском районе Московской области.
 Гальчино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Гальчино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.